Die Franken Challenge 2013 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Juni 2013 in Fürth stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 2. und 3. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Lorenzo Giustino
 Alexander Ward
 Taro Daniel
 Peter Torebko

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 186 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Fürth